Aleksandar Christov (bokser)
 Aleksandar Christov (voetballer)